Села:
 Семаківці — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Семаківці — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Семаківці — Тернопільська область, Чортківський район